La Selección masculina de rugby 7 de Argentina también llamada Pumas VII es el equipo nacional de la modalidad de rugby 7 (7 jugadores) de varones.

Está regulada por la Unión Argentina de Rugby compitiendo en torneos organizados por la World Rugby como la Serie Mundial, donde ganó dos ediciones del Seven de Estados Unidos y una del Seven de Canadá y en la Copa Mundial, donde logró el subcampeonato en 2009.

A nivel continental, es indiscutiblemente la selección más fuerte de Sudamérica Rugby, ganando el Seven Sudamericano en 11 ocasiones de las 14 disputadas.

Además participa de numerosos torneos de seven de la región, a veces con sus segundos seleccionados UAR7 o Pampas VII.

Uniforme 

La camiseta alternaba el celeste y el blanco en franjas ligeramente horizontales al igual que el seleccionado de XV, en el 2013 cambió el color y diseño estrenándose para el circuito de seven.

En el lado izquierdo del pecho se ubica el escudo de la UAR, y del lado derecho, el logo del patrocinador; short blanco y medias celestes. La indumentaria de alternativa varía según el torneo, la más común es la camiseta de color azul.

Juegos Olímpicos de Tokio 2020 

En su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 la selección obtuvo la medalla de bronce tras vencer a Gran Bretaña 17-12.

Argentina conformó el grupo A, junto a los seleccionados de Nueva Zelanda, Australia y Corea del Sur.

El recorrido del seleccionado en los Juegos Olímpicos incluyó los siguientes resultados:

 Grupo A Partido 1: Argentina 29 - Australia 19
 Grupo A Partido 2: Nueva Zelanda 35 - Argentina 14
 Grupo A Partido 3: Argentina 56 - República de Corea 0
 Cuartos de Final: Argentina 19 - Sudáfrica 14
 Semifinal: Fiji 26 - Argentina 14
 Partido por la medalla de bronce: Argentina 17 - Gran Bretaña 12

Plantel que compitió en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Palmarés 

 Serie Mundial: 
 Seven de Estados Unidos (2): 2004, 2009
 Seven de Canadá (2): 2022, 2023
 Seven de Nueva Zelanda (1): 2023
 Juegos Panamericanos (1): 2019
 Seven Sudamericano Masculino (10): 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2019, 2020
 Seven de Punta del Este (5): 1995, 2001, 2005, 2012, 2017
 Seven de Viña del Mar (2): 2015, 2016
 American Sevens (1): 2016
 Juegos Suramericanos (2): 2014, 2022
 Juegos Olímpicos de la Juventud (1): 2018
 Seven Sudamericano Juvenil M18 (1): 2018
 Seven de Madrid (2): 2021-I, 2021-II
 Seven de Dubái (2): 2021-I, 2021-II
 Seven de Los Ángeles (1): 2021

Participación en competencias internacionales

Copa del Mundo 

 Edimburgo 1993: 9º puesto
 Hong Kong 1997: 13º puesto
 Mar del Plata 2001: 3º puesto
 Hong Kong 2005: 5º puesto
 Dubái 2009: 2º puesto
 Moscú 2013: 11º puesto
 San Francisco 2018: 5º puesto
 Ciudad del Cabo 2022: 5º puesto

Serie Mundial 

 Serie Mundial 99-00: 7º puesto (52 pts)
 Serie Mundial 00-01: 6º puesto (50 pts)
 Serie Mundial 01-02: 7º puesto (86 pts)
 Serie Mundial 02-03: 7º puesto (36 pts)
 Serie Mundial 03-04: 3º puesto (98 pts)
 Serie Mundial 04-05: 5º puesto (70 pts)
 Serie Mundial 05-06: 6º puesto (64 pts)
 Serie Mundial 06-07: 10º puesto (23 pts) 
 Serie Mundial 07-08: 6º puesto (43 pts)
 Serie Mundial 08-09: 5º puesto (68 pts)
 Serie Mundial 09-10: 7º puesto (62 pts)
 Serie Mundial 10-11: 8º puesto (38 pts)
 Serie Mundial 11-12: 7º puesto (92 pts)
 Serie Mundial 12-13: 10º puesto (84 pts)
 Serie Mundial 13-14: 9º puesto (75 pts)
 Serie Mundial 14-15: 8º puesto (80 pts)
 Serie Mundial 15-16: 5º puesto (119 pts)
 Serie Mundial 16-17: 9º puesto (90 pts)
 Serie Mundial 17-18: 7º puesto (105 pts)
 Serie Mundial 18-19: 9º puesto (94 pts)
 Serie Mundial 19-20: 9º puesto (56 pts)
 Serie Mundial 20-21: no participó
 Serie Mundial 21-22: 4º puesto (118 pts)
 Serie Mundial 22-23: en disputa

Juegos Mundiales 

 Akita 2001: No participó
 Duisburgo 2005: 3º puesto 
 Kaohsiung 2009: 4º puesto
 Cali 2013: 2º puesto

Juegos Olímpicos 

 Río 2016: 6º puesto
 Tokio 2020: 3º puesto

Juegos Olímpicos de la Juventud 

 Nankín 2014 - 2° puesto 
 Buenos Aires 2018 - 1° puesto

Juegos Panamericanos 

 Guadalajara 2011: 2º puesto 
 Toronto 2015: 2º puesto 
 Lima 2019: 1º puesto 
 Santiago 2023: clasificado

Juegos Suramericanos 

 Santiago 2014: 1º puesto 
 Cochabamba 2018: 3º puesto 
 Asunción 2022: 1º puesto

Circuito Sudamericano 

 Circuito Sudamericano 2016-17: 2º puesto 
 Circuito Sudamericano 2018: 7º puesto
 Circuito Sudamericano 2019: 2º puesto

Sudamericano 

 Asunción 2006: Campeón invicto
 Viña del Mar 2007: Campeón invicto
 Punta del Este 2008: Campeón invicto
 São José dos Campos 2009: Campeón invicto
 Mar del Plata 2010: Campeón invicto
 Bento Gonçalves 2011: Campeón
 Río de Janeiro 2012: 2º puesto
 Río de Janeiro 2013: Campeón invicto
 Santa Fe 2015: Campeón invicto
 Santiago 2019: Campeón invicto
 Valparaiso 2020: Campeón
 San José 2021: no participó
 San José 2022: 2º puesto

Jugadores destacados 

En negrita: jugadores activos.

Véase también 

 Rugby en Argentina
 Unión Argentina de Rugby
 Selección de rugby de Argentina
 Argentina XV
 Selección femenina de rugby 7 de Argentina
 Selección juvenil de rugby de Argentina
 Selección de rugby playa de Argentina
 Selección femenina de rugby playa de Argentina
 Pampas XV
 Jaguares (Super Rugby)
 Sudamérica XV
 Jaguares XV

Referencias

Enlaces externos 
  Rugbytime - Noticias sobre Pumas Seven
  Fichas de los jugadores

Selecciones masculinas de rugby 7
Argentina
Rugby en Argentina
Rugby 7 masculino
Medallistas olímpicos